Плей-офф Кубка Стэнли 2006 в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начался 21 апреля 2006 года после регулярного сезона 2005/06. Это был первый плей-офф с 2004 года из-за локаута в НХЛ сезона 2004/05, который отменил ранее запланированный сезон. 16 команд, прошедших квалификацию, посеянные с первого по восьмой из каждой конференции, сыграли в серии лучший из семи с повторным посевом после четвертьфинала Конференции.

Обзор 
Розыгрыш Кубка начался сенсацией — лучшая команда регулярного сезона «Детройт Ред Уингз» в шести играх уступила «Эдмонтон Ойлерз». «Нефтяники» затем совершили невероятное путешествие, став первой командой в истории НХЛ, добравшейся до финала с восьмого места в своей Западной конференции.

Тем временем на Востоке захватывающий хоккей демонстрировали «Баффало Сейбрз», выбившие ещё одного из фаворитов — «Оттаву Сенаторз», и «Каролина Харрикейнз», остановившие крушивших все подряд «Нью-Джерси Девилз». В очной серии травмы сразу четырёх ведущих защитников сыграли плохую шутку с «Сейбрз» и победа осталась за «Харрикейнз» в семи матчах.

В результате, в финале, как и два года назад, сошлись клуб из Канады и команда с американского юга. «Ойлерз», пятикратные обладатели Кубка, опирались в обороне на вратаря Дуэйна Ролосона, выменянного в марте из «Миннесоты», и защитника Криса Пронгера. В атаке у канадцев больших «звезд» не было, но «выстрелить» мог любой — Райн Смит, Шон Хоркофф, Фернандо Писани, Алеш Гемски, Сергей Самсонов.

«Каролина», несмотря на то, что ворота команды защищал голкипер-новичок Кэм Уорд, а главным бомбардиром являлся 23-летний Эрик Стаал, все же имели преимущество над соперниками в опыте — костяк команды составляли ветераны Род БриндАмур, Брет Хедикен, Глен Уэсли, Кори Стиллмен, Франтишек Каберле и пришедшие по ходу сезона Марк Рекки и Даг Уэйт.

Первая половина первой встречи финала прошла под диктовку «нефтяников», ведших в счете 3:0, но именно опыт «ураганов» помог им вырвать победу 5:4. К тому же из-за травмы колена до конца серии у «Эдмонтона» выбыл из строя Ролосон. Выиграв и во втором матче, «Харрикейнз» затем позволили «Ойлерз» выровнять положение в серии и судьба Кубка в третий раз подряд выявилась лишь в седьмом поединке, когда, воспользовавшись преимуществом домашнего льда, «ураганы» все же склонили преимущество на свою сторону. Конн Смайт Трофи достался 22-летнему Кэму Уорду.

Сетка

1/4 конференций

Восточная Конференция 
Оттава Сенаторз — Тампа Бэй Лайтнинг 4-1 (4:1; 3:4; 8:4; 5:2; 3:2)
Каролина Харрикейнз — Монреаль Канадиенс 4-1 (1:6; 5:4от; 2:1от; 3:2; 2:1)
Нью-Джерси Девилз — Нью-Йорк Рейнджерс 4-0 (6:1; 4:1; 3:0; 4:2)
Баффало Сейбрз — Филадельфия Флайерз 4-2 (3:2от; 8:2; 2:4; 4:5; 3:0; 7:1)

Западная Конференция 
Детройт Ред Уингз — Эдмонтон Ойлерз 2-4 (3:2от; 2:4; 3:4от; 4:2; 2:3; 3:4)
Даллас Старз — Колорадо Эвеланш 1-4 (2:5; 4:5от; 3:4от; 4:1; 2:3от)
Калгари Флэймз — Анахайм Майти Дакс 3-4 (2:1от; 3:4; 5:2; 2:3от; 3:2; 1:2; 0:3)
Нэшвилл Предаторз — Сан Хосе Шаркс 1-4 (4:3; 0:3; 1:4; 4:5; 1:2)

1/2 конференций

Восточная Конференция 
Оттава Сенаторз — Баффало Сейбрз 1-4 (6:7от; 1:2; 2:3от; 2:1; 2:3от)
Каролина Харрикейнз — Нью-Джерси Девилз 4-2 (6:0; 3:2от; 2:3; 3:2; 1:5; 4:1)

Западная Конференция 
Сан Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз 3-4 (2:1; 2:1; 2:3от; 2:1; 2:3от; 5:6; 0:2)
Анахайм Майти Дакс — Колорадо Эвеланш 4-0 (5:0, 3:0, 3:4от, 1:4)

Финалы конференций

Восточная Конференция 
Каролина Харрикейнз — Баффало Сейбрз 4-3 (2:3; 4:3; 3:4; 4:0; 4:3от; 1:2от; 4:2)

Западная Конференция 
Анахайм Майти Дакс — Эдмонтон Ойлерз 1-4 (1:3; 1:3; 4:5; 6:3; 1:2)

Финал Кубка Стэнли 

Каролина Харрикейнз — Эдмонтон Ойлерз 4-3 (5:4; 5:0; 1:2; 2:1; 3:4от; 0:4; 3:1)

Статистика игроков 
Б: Броски

НХЛ в сезоне 2005/2006